Список вулканов Антарктики составлен на основе базы данных Global Volcanism Program Смитсоновского института, которая содержит информацию о вулканах, проявлявших тот или иной вид активности, включая геотермальную, в последние . Помимо Антарктиды, данный вулканический регион также включает в себя Южные Сандвичевы острова и другие островные группы, прилегающие к континенту.

Антарктическая плита, в значительной степени тектонически спокойная и асейсмичная, внутренне нарушена крупными рифтовыми структурами, которые образуют одни из крупнейших в мире щелочных вулканических провинций. Основная вулканическая деятельность Антарктики отмечается в районе активной Западно-Антарктической рифтовой системы и связанной с ней вулканической областью, а также в районе вулканического поля на севере Антарктического полуострова. Западно-Антарктическая рифтовая система, протяженностью 3200 км, сравнима по величине с более известной Восточно-Африканской рифтовой долиной. С юга рифтовая система ограничена Трансантарктическими горами. Вулканические постройки варьируются от крупных базальтовых щитов до небольших одиночных вулканических жерл; наличие континентального ледяного покрова привело к формированию бо́льшего объёма гиалокластитовых пород, чем, возможно, в любой другой субаэральной вулканической области.

Обширные океанические бассейны, окружающие Антарктиду, насчитывают около двух десятков широко разбросанных островных вулканов. Помимо этого, имеется активная островная дуга Южных Сандвичевых островов, примыкающая к Антарктической плите в южной части Атлантического океана, примерно сравнимая по размеру с островной дугой в Карибском море.

Введение 
Антарктида не была открыта исследователями до XIX века, однако несколько близлежащих к ней островных групп были известны ранее. Самые северные из этих островов, Южные Сандвичевы острова, относящиеся к Южно-Антильскому хребту, были обнаружены во время путешествий капитана Джеймса Кука в 1772—1775 годах. Один из островов этого архипелага, остров Завадовского, был открыт Беллинсгаузеном в 1819 году. В этот момент вершина острова извергла облако чёрного пепла. В последующие годы на этих островах были зафиксированы ещё несколько извержений; так, зверобойные суда между 1825 и 1828 годами задокументировали извержение на острове Десепшен, чья естественная гавань представляет собой затопленную кальдеру, возникшую в результате крупного извержения около 10 000 лет назад. В 1839 году произошло извержение на островах Баллени, которое было замечено китобоями. Спустя два года впервые было отмечено извержение Эребуса — самого активного вулкана в регионе. Кроме того, Эребус — один из немногих вулканов, имеющих постоянное лавовое озеро в кратере.

В следующие 60 лет серьёзного изучения Антарктиды не проводилось, хотя китобойные суда продолжали работать в этом регионе. Исследования и экспедиции возобновились в конце XIX века, а следующие два десятилетия стали известны как «Героический век» антарктических исследований. Дальнейшие исследования между мировыми войнами, во время Международного геофизического года и с момента подписания Договора об Антарктике в 1961 году внесли большой вклад в изучение этого региона, однако стало понятно, что исторические записи вулканизма в Антарктике являются краткими и неполными.

Антарктика, несмотря на свои большие размеры, уступает большинству вулканически активных регионов планеты по числу датированных извержений. В регионе не было обнаружено следов крупных голоценовых извержений (от 4 баллов по шкале VEI) за исключением, возможно, подледниковых отложений тефры объёмом 0,19—0,31 км³ в районе . Извержение могло произойти около 200 года до н. э., если судить по информации, полученной в результате исследований ледовой толщи. Антарктида не имеет постоянного населения, а численность временного населения невелика, вследствие этого Антарктический регион — единственный вулканический регион, где не было зафиксировано ни одного извержения, которое привело бы к гибели людей.

Геологическое изучение Антарктиды и точное датирование извержений прошлого затруднено — бо́льшая часть региона покрыта толстым слоем льда, антарктические вулканы труднодоступны, а древесина, необходимая для радиоуглеродного датирования, не растёт в экстремальном климате — именно поэтому в данном регионе самая большая доля вулканов с неопределённым статусом. Спутниковые снимки, однако, помогают документировать недавнюю вулканическую активность, которая в противном случае оставалась бы незамеченной. Данные с научно-исследовательского спутника НАСА «Терра» позволили выявить взрывные и эффузивные извержения, произошедшие в XXI веке, на покрытом льдом острове Монтагью в архипелаге Южных Сандвичевых островах. Антарктический ледяной щит оказался ценным ресурсом для детального датирования ледяных кернов, которые содержат пепловые и аэрозольные слои как от антарктических, так и от отдалённых вулканов и предоставляют важную информацию о влиянии вулканизма на глобальный климат в течение голоцена.

В 2017 году учёные обнаружили в Западной Антарктиде 91 ранее неизвестный подлёдный вулкан, бо́льшая часть из которых сконцентрирована и ориентирована вдоль центральной оси Западно-Антарктической рифтовой системы. Дальнейшие исследования позволят судить о возможной активности этих вулканов и о их вероятном влиянии на ледниковый покров Западной Антарктиды. Так как подтверждённой информации о прошлой активности обнаруженных вулканов нет, они не включены в представленный список. Помимо них не включены и другие вулканические объекты, например, самый высокий вулкан Антарктиды — Сидли, которые не проявляли достоверную активность в голоцене.

Список вулканов

Комментарии

Примечания

Библиография

Ссылки 
 Вулканы Антарктики на сайте Смитсоновского института
 Алфавитный список вулканов мира
 База крупнейших извержений вулканов
 Карта вулканов мира

Антарктика